Mönchskirche steht für

allgemein 
Klosterkirche
Ordenskirche
* Mönchskirche (Bautzen)
 Mönchskirche (Salzwedel)

Siehe auch
 Paterskerk